Miejscowości w Polsce:
 Szczepocice Prywatne
 Szczepocice Rządowe